Яро́цький — польське та українське прізвище.

Відомі носії:

 Яроцький Борис Іванович (1944, Кам'янець-Подільський) — український актор, заслужений артист України (1993).
 Яроцький Борис Михайлович (1933) — письменник.
 Яроцький Владислав (1879–1965) — польський живописець.
 Яроцький Олександр Вікторович (1984—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яроцький Яків Васильович (1840–1915) — український історик, археолог.

Польські прізвища
Українські прізвища